Enola steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Enola (Arkansas), im Faulkner County
 Enola (Louisiana), im Assumption Parish
 Enola (Mississippi), im Yazoo County
 Enola (Nebraska), im Madison County
 Enola (North Carolina), im Burke County
 Enola (Pennsylvania), im Cumberland County
 Enola (South Carolina), im Spartanburg County
 Enola (Virginia), im Fairfax County

Personen:
 Enola (Vorname), weiblicher Vorname
 Enola Gay Tibbets, Namensgeberin des B-29-Bombers Enola Gay

Siehe auch:
 Enola Gay
 Enola Gay (Lied)
 Enola Holmes
 Enola Holmes (Film)
 Enola Holmes 2 (Film)